La seigneurie de Kniphausen est un territoire du Saint-Empire romain germanique.
 Le  est un château situé à Wilhelmshaven, en Allemagne.
 La  est une ancienne commune d'Allemagne.